Da Capo — альбом гурту Ace of Base
 Da Capo — альбом гурту Love